El término La calle del terror puede referirse, en esta enciclopedia a:

 Serie literaria La calle del terror (Novela);
 a la película La calle del terror (Parte 1): 1994

Véase también